Există mai multe localități care poartă denumirea de Davideni: 

 Davideni (ucr. Davydivka), o localitate din Bucovina de Nord, azi Ucraina.
 Davideni, o localitate din județul Neamț, România